Witt – nazwisko
Miejscowości w USA:
 Witt – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Witt (ang. Witt Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery